Ильяшенко Павел Александрович (23 июня 1990, Уфа, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — казахстанский пятиборец, мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Многократный победитель чемпионатов России в личном состязании и многократный серебряный призёр чемпионатов Европы и Мира в командном первенстве. Участник ОИ в 2012 году.

Биография 
Ильяшенко П. А. родился в Уфе. С 2000 до 2002 года занимался плаванием. С 2002 г. перешёл на современное пятиборье. В 2007 году окончил общеобразовательную школу № 130, поступил в УГАТУ, отучившись 2 курса, переехал жить в Казахстан и поступил на первый курс Казахской Академии спорта и туризма. Первым тренером был Бикмухаметов Р. С., с 2007 г. по настоящее время тренируется у В. М. Чудновского в ВШСМ (Астана).

2010: Победитель чемпионата Казахстана 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата Казахстана 2010 года среди взрослых.

2011: Серебряный призёр юниорского чемпионата мира в Буэнос-Айресе, Аргентина (2011 г.), 9-ое место на чемпионате Азии в 2011 году, 11-ое место на чемпионате мира в 2011 году

2012: Победитель чемпионата Казахстана среди взрослых 2012 года, 4-ое место на этапе Кубка мира в Ростове (2012).

Получил лицензию на лондонскую Олимпиаду-2012.

На Олимпиаде занял 29 место, набрав 5432 очка (фехтование — 748 очков; плавание — 1244 очка; верховая езда — 1036 очков; комбайн — 2404 очка).

2013: Чемпион Азии.

2014: 6 место Кубок Мира. Сарасота (США)

2015: 3 место в финале Кубка мира по современному пятиборью в Минске

2016: участник Олимпийских игр в Рио

2018: 18-й в финале Кубка мира по современному пятиборью в Астане, Азиада-2018 в Джакарте
2019: 4 место чемпионат Азии в Ухань, Китай (там он взял лицензию на Олимпийские Игры в Токио-2020)

Личная жизнь 
Студент Академии туризма и спорта.

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года
 Павел Ильяшенко: « Я стремился к этому весь год»  на сайте ФСП РК
  Павел Ильяшенко на офиц. сайте  Казахстанская федерация современного пятиборья

Пятиборцы Казахстана
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Спортсмены Уфы
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2020 года